Bantarpanjang (Jampang Tengah), een plaats in Indonesië
Bantarpanjang (Cibingbin), een plaats in Indonesië
Bantarpanjang (Cimanggu), een plaats in Indonesië